Mellerowicz ist der Familienname verschiedener Personen:

 Harald Mellerowicz (1919–1996), deutscher Sportmediziner
 Konrad Mellerowicz (1891–1984), deutscher Betriebswirt